Роман Майо́ров:
 Майоров, Роман Александрович (род. 1982) — российский историк и преподаватель, исследователь единоверия и Белокриницкой иерархии.
 Майоров, Роман Майерович (1933—2003) — советский и российский композитор.